Loghin este un patronim român, care se poate referi la:

 Dimitrie Loghin (1910-1982), pictor și profesor român
 Irina Loghin (n. 1939), cântăreață română de muzică populară
 Mihaela Loghin (n. 1952), atletă română

Nume de familie românești